, numită și „Casa imperială japoneză” sau „Dinastia Yamato”, este compusă din acei membri ai familiei Împăratului Japoniei care îndeplinesc funcții oficiale. 

Monarhia japoneză este cea mai veche monarhie ereditară din lume care mai există, fiind recunoscuți 125 de împărați legitimi de la data înscăunării Împăratului Jimmu (considerat a fi fondatorul dinastiei Yamato) pe data de 11 februarie 600 î.H.

Conform  din 1947, sunt considerați membri ai familiei imperiale:
; ; Împărăteasa-Mamă ; Împărăteasa-Bunică ;  și ; nepotul imperial care este moștenitor prezumptiv (kōtaison, 皇太孫) și consoarta sa; ceilalți nepoți  și consoartele lor; nepoatele nemăritate pe linie paternă ; prinții imperiali  și consoartele; și prințesele imperiale . Copiii legitimi și nepoții/nepoatele pe linie paternă ai Împăratului sunt 親王 shinnō („prinți imperiali”) în cazul bărbaților, și 内親王 naishinnō („prințese imperiale”) în cazul femeilor. Descendenții mai îndepărtați de sex masculin sunt numiți 王 (ō, „prinț), iar descendenții de sex feminin 女王 (nyoō, „prințesă”).

Arborele genealogic al Familiei imperiale
Numele trecute în aldine sunt ale membrilor familiei imperiale aflați încă în viață. În cursive sunt trecute prințesele care au părăsit familia imperială în urma căsătoriei.

Ordinea succesiunii
În familia imperială japoneză numai bărbații au dreptul de succesiune la tron (se aplică sistemul primogeniturii agnatice).

Următoarele persoane se află în momentul de față (2019) pe lista succesiunii la tron:
 Prințul Akishino (Fumihito), n. 1965, al doilea fiu al Împăratului Akihito
 Prințul Hisahito de Akishino, n. 2006, fiul Prințului Akishino
 Prințul Hitachi (Masahito), n. 1935, fratele Împăratului Akihito

Ordinea succesiunii la tronul Japoniei 
În lista de mai jos se află prinții aflați în ordinea succesiunii la tron, precum și prințesele care ar avea drept de succesiune dacă s-ar adopta sistemul primogeniturii cognatice.
 MSI Împăratul Taishō (Yoshihito; 1879–1926)
  MSI Împăratul Shōwa (Hirohito; 1901–1989)
  MSI Împăratul Emerit (Akihito; n. 1933)
   MSI Împăratul (Naruhito; n. 1960)
 ASI Prințesa Toshi (Aiko; n. 2001)
 (1) ASI Prințul Akishino (Fumihito; n. 1965)
ASI Prințesa Kako (n. 1994)
 (2) ASI Prințul Hisahito (n. 2006)
 (3) Prințul Hitachi (Masahito; n. 1935)

BibliografieJapan, An Illustrated Encyclopedia'', Kodansha International, Tokyo, 1993

Note

Case regale
 Imperială
Linii de succesiune